Le Tower Palace 3 Tower G est un gratte-ciel résidentiel de Séoul. Il fait se situe dans la partie , du complexe Samsung Tower Palace.

Il mesure  pour 69 étages.

Les architectes sont l'agence américaine Skidmore, Owings and Merrill et l'agence coréenne Samoo Architects & Engineers, et le maître d'oeuvre est l'entreprise Samsung C&T.

Liens externes 
  Skyscraperpage
  Emporis

Notes et références 

Gratte-ciel à Séoul
Gratte-ciel mesurant entre 250 et 299 mètres
Gratte-ciel construit en 2003
Gratte-ciel de Samsung C&T